Bow (Nou Hampshire), població dels Estats Units a l'estat de Nou Hampshire 
 Bow (Londres), districte del municipi londinenc de Tower Hamlets situat a l'est de Londres 
 Riu Bow, riu del Canadà que es troba a la província d'Alberta
 Clara Bow (Nova York, 1905 - Los Angeles, Califòrnia, 1965), actriu novaiorquesa del cinema mut